SLC6A14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 642 амінокислот, а молекулярна маса — 72 153.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот, симпортний транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки